Electrolux (firma) Producent van huishoudelijke apparatuur.
 Electrolux (rog)  Een geslachtsnaam voor een kraakbeenvis, de slaaprog Electrolux addisoni
 Excelsior Recordings Nederlandse platenmaatschappij, die voorheen door het leven ging als Nothing Sucks Like Electrolux